

Sigle 
 Institute of Medicine, organismo scientifico degli Stati Uniti
 International One Metre  – classe di imbarcazioni radiocomandate della lunghezza di 1 metro
 International Organization for Migration  – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Codici 
 IOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ronaldsway dell'Isola di Man